Алекса́ндр Василько́вский:
 Васильковский, Александр Алексеевич (род. 1940) — украинский писатель, журналист и литературный критик, публицист.
 Васильковский, Александр Ефремович (1935—2017) — советский и российский государственный деятель, председатель Орловского облисполкома (1985—1991).